Lars van Sloun (né le  à Brunssum aux Pays-Bas) est un joueur professionnel de hockey sur glace néerlandais. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé aux Geleen Ruijters Eaters, il débute dans le championnat des Pays-Bas en 2006.

Carrière internationale 
Il représente les Pays-Bas au niveau international. Il a participé à une édition des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 36|| 3|| 5|| 8|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 32|| 1|| 6|| 7|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 46|| 18|| 22|| 40|| 36|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2010-2011|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 41|| 9|| 21|| 30|| 28|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 41|| 24|| 38|| 62|| 18|| 8|| 4|| 7|| 11|| 43
|-
| 2012-2013|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 32 || 21 || 22 || 43 || 24 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2013-2014|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 33 || 9 || 20 || 29 || 34 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2014-2015|| Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 24 || 10 || 9  ||	19 || 10 || 4  || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2015-2016|| Geleen Ruijters Eaters || BeNe League || 22 || 11 || 41 || 52 || 10 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4 *
|-
| 2016-2017|| Geleen Ruijters Eaters || BeNe League || 19 || 11  || 19 || 30 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2017-2018|| Geleen Ruijters Eaters || BeNe League || 23 || 21 || 22 || 43 || 26 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 	
|-
| 2018-2019|| Geleen Ruijters Eaters || BeNe League || 19 || 12 || 21 || 33 || 10 || 6 || 7 || 3 || 10 || 4 	
|-
| 2019-2020|| Geleen Ruijters Eaters || BeNe League || 20 || 8 || 15 || 23 || 36 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 	

|2007 || align="left"|  Pays-Bas U18 || align="left"| Championnat du monde junior D2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2008 || align="left"|  Pays-Bas U18 || align="left"| Championnat du monde junior D1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2009 || align="left"|  Pays-Bas jr || align="left"| Championnat du monde junior D2 || 5 || 4 || 0 || 4 || 6
|-
|2010 || align="left"|  Pays-Bas || align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 37
|-
|2011 || align="left"|  Pays-Bas || align="left"| Championnat du monde D1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2012 || align="left"|  Pays-Bas || align="left"| Championnat du monde D1B || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2013 || align="left"|  Pays-Bas || align="left"| Championnat du monde D1B || 5 || 2 || 1 || 3 || 2

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1990
Naissance dans la province de Limbourg (Pays-Bas)
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen